Грошево — военный полигон
Грошево — деревня в Себежском районе Псковской области, входит в городское поселение Сосновый Бор